Un archiviste est une personne qui travaille dans un service ou une institution gérant des archives. Dans la langue courante, le mot peut aussi désigner quiconque garde des archives, généralement au sens de "vieux papiers", ou s'intéresse à elles par goût de l'histoire.

L'Archiviste est le titre d'une bande dessinée.